Anderson Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Fork (Rock Creek), Fluss in Kalifornien
 Anderson Fork (Caesar Creek), Fluss in Ohio
 Anderson Fork (Laughery Fork), Fluss in West Virginia